L'institut universitaire de technologie Clermont Auvergne est un IUT interne à l'Université Clermont Auvergne.

Historique 

À l'origine, deux IUT voient le jour, l'Institut universitaire de Clermont-Ferrand, créé en 1967 et l'Institut universitaire de technologie de Montluçon créé en 1968 (qui deviendra l'IUT d'Allier). 

En 1972, l'IUT de Clermont-Ferrand comprend quatre départements : biologie appliquée, mesures physiques, informatique, administration des collectivités publiques et des entreprises.

Le , l'IUT de Clermont-Ferrand et l'IUT d'Allier fusionnent pour donner naissance à l'IUT Clermont-Auvergne.

Antennes 

L'IUT Clermont Auvergne est réparti sur six sites, implantés dans les quatre départements de l'Auvergne. Le principal site de l'IUT est implanté sur le campus des Cézeaux à Aubière, siège de la direction de l’institut universitaire. Le site d'Aurillac se situe sur les hauteurs de la ville, à l'entrée de la route des Crêtes, non loin du château Saint-Étienne qui abrite le Muséum des Volcans. On y retrouve notamment les départements de génie biologique, et Gestion des entreprises et des administrations (GEA). Le site du Puy-en-Velay, située proche du musée Crozatier, dispose d'un département de chimie et de quelques formations dans le domaine du numérique. Le site de Vichy se situe proche du pavillon de la source des Célestins, possède une formation en journalisme et d'une formation liée aux métiers du multimédia. Si les campus de Moulins et de Montluçon disposent d'une formation en technico-commerciale, le site de Montluçon possède quant à lui des formations plus industrielles.

Formations proposées 
L'IUT Clermont Auvergne propose 20 bachelors universitaires de technologie et 21 licences professionnelles.

Secteur tertiaire 

 Clermont-Ferrand :
 BUT gestion des entreprises et des administrations
 Aurillac :
 BUT gestion des entreprises et des administrations
 BUT statistique et informatique décisionnelle
 Montluçon :
 BUT gestion logistique et transport (GLT)
 BUT techniques de commercialisation (TC)
 Moulins :
 BUT techniques de commercialisation (TC)

Licences professionnelles :

 Clermont-Ferrand
 Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie
 Aurillac
 Métiers de la gestion et de la comptabilité : révision comptable
 Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi

Secteur Scientifique 
Le département Biologie propose les BUT suivants :

 site de Clermont-Ferrand-Aubière
 Génie biologique, options : Biologie Médicale et Biotechnologie (BMB) et Diététique et Nutrition (DN)
 site d'Aurillac
 Génie biologique, options : Agronomie et Sciences de l'Environnement et Ecotechnologies (SEE).

Le département Biologie propose en outre les licences professionnelles suivantes :

 site de Clermont-Ferrand
 Bio-industries et biotechnologies
 Biologie analytique et expérimentale
 le site d'Aurillac
 Agronomie
 Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation

Informatique, Réseaux & Multimédia 
BUT proposés :

 Clermont-Ferrand
 Informatique
 Réseaux et télécommunications (R&T)
 Le Puy-en-Velay
 Informatique
 Métiers du multimédia et de l'internet (MMI)
 Aurillac
 Statistique et informatique décisionnelle
 Vichy :
 Information-communication (Info-Com)
 Métiers du multimédia et de l'internet (MMI)

Licences professionnelles :

 Clermont-Ferrand
 Administration et sécurité des réseaux
 Développement d'applications Intranet/Internet
 Génie logiciel, développement d'applications pour plateformes mobiles
 Le Puy-en-Velay
 Image et son
 Multimédia

IUT Réseaux et Télécommunications 

La formation en Réseaux et Télécommunications est dispensée depuis 1996 à l'IUT de Clermont-Ferrand. Dès sa création, de nombreux étudiants furent intéressés, pour compter finalement 150 élèves toutes promotions confondues pendant l'année 2008-2009.

Souvent comparée au DUT Informatique, la formation qu'offre le DUT Réseaux et Télécommunications est plus diverse et intègre un panel plus large de matières : l'architecture des réseaux d'entreprise, l'électronique mais aussi les transmissions sont dispensées. L'étudiant en Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Clermont-Ferrand est amené à manipuler du matériel de marques qu'il rencontrera dans sa vie professionnelle (telles que Cisco ou Alcatel), à travailler en équipe et développer son autonomie. En somme, la formation suivie permet à l'étudiant d'acquérir des réflexes qui lui seront utiles tout au long de sa carrière future. Mais le DUT Réseaux et Télécommunications, ce n’est pas uniquement des matières spécialisées. Les étudiants ont aussi des matières générales, comme les mathématiques, l’anglais ou bien la communication. Ces matières tiennent  une part non négligeable de l’enseignement, et sont un plus pour l’insertion professionnelle. En effet, dans ce domaine professionnel, le vocabulaire anglais est souvent prédominant, et il n’est pas rare de devoir diriger ou surveiller une équipe. 

Le caractère professionnalisant du DUT Réseaux et Télécommunications est en outre apporté par le biais d'un stage de 12 semaines durant la seconde année. De nombreux étudiants clermontois ont d'ailleurs l'occasion de l'effectuer à Aberdeen, en Écosse, ville jumelée avec Clermont-Ferrand.

Après seulement deux années d’étude, le diplôme est décerné à une quarantaine d’élèves, dont la plupart poursuivront vers une licence (professionnelle ou non) ou intégreront une école d’ingénieurs pour poursuivre leur cursus jusqu’à Bac +5.

Sciences de l'ingénieur 
BUT proposés :

 Clermont-Ferrand
 Mesures physiques (MP)
 Génie industriel et maintenance (GIM)
 Le Puy-en-Velay
 Chimie
 Montluçon :
 Génie électrique et informatique industrielle (GEII ou GE2I)
 Génie mécanique et productique (GMP)
 Génie thermique et énergie (GTE)

Licences professionnelles :

 Clermont-Ferrand
 Sciences de la mesure et du contrôle (SiMCo)
 Systèmes industriels automatisés et maintenance

 Le Puy-en-Velay
 Qualité sécurité et environnement

Notes et références 

 

Clermont-Auvergne
Enseignement supérieur à Clermont-Ferrand
Université Clermont-Auvergne
Le Puy-en-Velay
Aurillac
Montluçon
Vichy
Moulins (Allier)
Organisme fondé en 2021